TIER pode referir-se a:
Padrão TIER - usado nas telecomunicações
 Tier (Grelha) - usado na grelha/grade de cálculo na internet